Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 maart 2008.

Vrouwen 03